Васи́лий Молодцов:
 Молодцов, Василий Александрович (1886—1940) — коми учёный-лингвист.
 Молодцов, Василий Сергеевич (1900—1985) — советский философ и историк философии, педагог, декан философского факультета МГУ.
 Молодцов, Василий Сергеевич (актёр) (1919—2017) — советский актёр.